Чемпіонат Вірменії з футболу 1999 — 8-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Вперше змагання проводились під назвою Прем'єр-ліга. Титул чемпіона втретє здобув Ширак.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

Примітки:
1. Клуб ЦСКА-Карабах після 15 проведених матчів знявся з чемпіонату через фінансові проблеми. Результати цих матчів були аннульовані.

Позначення:

Результати 

* - Технічні поразки

Плей-оф 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 грудня 1999

|}
Клуб Кілікія програв у плей-оф, але залишився у прем'єр-лізі через зменшення кількості учасників.

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Вірменії на rsssf 

1999
Вірменія